Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева
 Московский научно-исследовательский институт метрологии и стандартизации
 НЦ «Институт метрологии» (Харьков)